

Geografia
 Saku – comune dell'Estonia
 Saku – città del Giappone

Altro
 Saku – birra estone
 Saku – regista italiano